Бабиев — фамилия.

 Бабиев, Гавриил Фёдорович (1860—1921) — генерал-лейтенант.
 Бабиев, Николай Гаврилович (1887—1920) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Бабиев, Файзи (1905—1978) — звеньевой колхоза «Рохи Сталин» Гиссарского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда (1948).